Moans e Sartòu o Moans e Sartol (nom occità) (en francès Mouans-Sartoux) és un municipi francès, situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 2006 tenia 10.267 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis dels Alps Marítims